Halifax County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Halifax County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001719
 Halifax County Courthouse (Virginia), ID-Nr. 82004563